LM
 Люмен
 L&M
 /lm/
 LM-хеш
 LM.C
 Лира мальтийская
 LM, Linear Monolithic — линейный, в монолитном кристалле полупроводника, операционный усилитель.

См. также 
 Модель IS-LM
 ЛМ